3 miejscowości w Polsce:
 Nowa Biała – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Nowa Biała – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała
 Nowa Biała – część miasta Płocka

Zobacz też 
 Nowa Białka – wieś w woj. dolnośląskim